Бернд Халлир (; род. 28 июля 1947, Гамбург) — генеральный директор Европейского торгового института.

Научная деятельность 
 1968—1973 — обучение в Гамбургском университете (получил степень магистра, по специальности экономика).
 1983 — получил степень кандидата экономических наук в Гамбургском университете за анализ эффекта влияния новых технологий на развитие розничной и оптовой торговли.
 Получил награду от Пражского университета (Чехословакия) за оказание содействия процессу международного обмена практической информацией между университетами восточной и западной Европы.
 В 2003 году стал почётным профессором Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы.
 Ведёт преподавательскую деятельность на кафедре в Европейском университете прикладных наук в Брюле, Германия (Международный маркетинг торговли).

Практическая деятельность 
 1973 — начал свою трудовую деятельность в табачной промышленности (менеджер по продажам, ведущий менеджер по работе с корпоративными заказчиками, советник при Совете Директоров).
 1984 — работа в Институте проблем торговли самообслуживанием в Кёльне, Германия. С января 1985 года — руководитель института.
 Основал Немецкий институт торговли в 1988, переименованный в Европейский институт торговли в 1993, который сегодня объединяет 64 крупных розничных компании в 12 странах.
 Госп. Халлир являлся инициатором создания компании Orgainvent (организации, разработавшей и внедрившей процесс полного контроля мяса и мясопродуктов), на основе которой были разработаны правила работы Европейской комиссии.
 Соорганизатор, занимающейся разработкой стандартов для отслеживания качества продовольственной продукции.
 Является председателем правления EuroShop (международная выставка № 1 по инвестиционным товарам для розничной торговли).
 В 2005 основал и стал руководителем Европейской академии ретейла, в состав которой входят на сегодняшний момент около 200 образовательных и исследовательских организаций из 50 стран мира.
 Выступал с докладами на всех континентах.
 Автор более 200 статей и нескольких книг.
«История и культура торговли»; или, например, последняя книга — «EuroShop», Monitor-Katalysator-Innovator, Köln, 2004 — информирует об истории выставки — EuroShop; "Кругосветное путешествие «Крузенштерна»; «Современные магазины. История развития» — 2009 г.в.; «Городской и региональный маркетинг. Концепции. Тенденции. Примеры.» — 2010 г.в.; «Командный дух в деловом сотрудничестве» — 2011 г.в.; «Города партнёры Германии и России» — планируемая дата выпуска 2013 г.

Примечания